Талоди () — город на юге Судана, расположенный на территории штата Южный Кордофан. Административный центр одноимённого округа.

Географическое положение 
Город находится в южной части штата, на плато Кордофан, на высоте 467 метров над уровнем моря.
Талоди расположен на расстоянии приблизительно 80 километров к юго-востоку от Кадугли, административного центра штата и на расстоянии 578 километров к юго-юго-западу (SSW) от Хартума, столицы страны.

Климат

История 
19 августа 2012 года вблизи города разбился самолёт Ан-26-100, принадлежащий суданской авиакомпании «Alfa Airlines». На борту находилось 32 человека, из которых ни один не выжил.

См. также 
 Катастрофа Ан-26 под Талоди
 Города Судана

Примечания 

Города Судана